Danmarks U21-fodboldlandshold (eller U21-landsholdet) består af danske fodboldspillere, som er under 21 år og administreres af Dansk Boldspil-Union (DBU). Holdets bedste resultater er semifinalen ved EM for U21-hold i 1992 og 2015 samt finalepladsen ved ungdomsturneringen i Toulon i 2010.

U21-landsholdets historie 
Den første danske ungdomslandskamp blev spillet 1945, da DBU valgte at spille ungdomslandskamp mod Sverige og Norge. Der blev ikke fastsat nogen aldersgrænse, men det blev vedtaget, at spillere med mere end én A-landskamp ikke måtte anvendes.

I 1976 blev den første U21-landskamp spillet, da UEFA vedtog i juni 1976, at nedsætte aldersgrænsen for ungdomslandsholdsspillere fra 23 til 21 år fra og med starten af EM-turneringen i august 1976. Det betød, at Danmark for første gang spillede to såkaldte U21-iagttagelseskampe i august 1976.

Internationale rekorder

U21-EM 
 1978 – 1/4 finalen
 1980 – Klarede ikke kvalifikationen
 1982 – Klarede ikke kvalifikationen
 1984 – Klarede ikke kvalifikationen
 1986 – 1/4 finalen
 1988 – Klarede ikke kvalifikationen
 1990 – Klarede ikke kvalifikationen
 1992 – Semifinalen
 1994 indtil 2004 – Klarede ikke kvalifikationen
 2006 – Gruppespillet
 2007 – Klarede ikke kvalifikationen
 2009 – Klarede ikke kvalifikationen
 2011 – Deltog som værtsnation og udgik efter en sidsteplads i gruppespillet
 2013 – Klarede ikke kvalifikationen
 2015 – Semifinalen
 2017 – Gruppespillet
 2019 – Gruppespillet
 2021 – Kvalificeret

OL 
 1992 – Gruppespillet
 1996 til 2012 – Klarede ikke kvalifikationen
 2016 – Kvartfinale

Slutrunde trupper 
U21-truppen fra EM-slutrunden 2015:

U21-truppen fra EM-slutrunden 2019:

U21-truppen fra EM-slutrunden 2021:

Kamp- og målantal opdateret 27. marts 2021.

Flest kampe 
Top 10

Opdateret 16. juni 2019

Flest mål 
Top 10

Opdateret 16. juni 2019

Cheftrænere 
 1959-1966: Ivan Jessen
 1967-1967: Erik Dennung
 1968-1969: Ejnar Olsen
 1970-1970: Henry From
 1971-1973: Kaj Christensen
 1974-1974: Ejnar Olsen
 1975-1980: Tommy Troelsen
 1980-1989: Richard Møller Nielsen
 1989-1992: Viggo Jensen
 1992-1999: Jan B. Poulsen
 2000-2006: Flemming Serritslev
 2006-2011: Keld Bordinggaard
 2011-2013: Morten Wieghorst
 2013-2015: Jess Thorup
 2015-2019: Niels Frederiksen
 2019-2021: Albert Capellas
 2021- : Jesper Sørensen

Læge 
 Erling Døssing

Referencer

Eksterne kilder/henvisninger 
 UEFA U21
 DBU U21 

 U/21-fodboldlandshold
U/21-fodboldlandshold i Europa